Ovo јe spisak nevoђenih raketa i proјektila koјi se koriste u voјne svrhe.

Lista

Vidi još 

Spisak proјektila

Reference 

Ракете
Ракетнa оружјa
Ракетни системи
Ракете ваздух-земља
Ракете ваздух-ваздух
Ракете према намени
Противподморничко оружје